Кропоткинское городское поселение или Кропоткинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в 
Бодайбинском районе Иркутской области России. 

Административный центр — рабочий посёлок (пгт) Кропоткин.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1376 человек, в том числе 673 мужчины и 703 женщины.

Населённые пункты 
В состав городского поселения входят населённые пункты:

Ссылки 
 Сайт Администрации Кропоткинского городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Бодайбинского района
Городские поселения Иркутской области